Барка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 45,05 км². Население 112 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Неофициальная страница
 Arte románico en la ribera del Duero
 Castillo de Barca

Муниципалитеты Сории